Methotrexaat, een geneesmiddel om het afweersysteem te onderdrukken 
 Maitotoxine, een natuurlijk gif, voorkomend in vis
 MTX s.r.o., een Tsjechische autofabrikant